Sigge Strömberg kan avse:

 Sigge Strömberg (1885–1920), svensk journalist och författare
 Sigge Strömberg (1902–1982), finlandssvensk bonde och författare